Mew () е датска музикална група, основана в град Гелеруп през 1994 година. Групата се отнася към изпълнителите на алтернативен рок, поп рок, Инди рок, пост-рок. Издала е 5 албума и 14 сингъла. Няколко от песните от албума A Triumph for Man са презаписани в албума Frengers.

Състав 
 Джонас Бьоре (Jonas Bjerre) – китара, вокал
 Бо Мадсен (Bo Madsen) – китара
 Силас Утке Грое Йоргенсен (Silas Utke Graae Jørgensen) – ударни

Бивши участници 
Йохан Волерт (Johan Wohlert) – бас китара (1994 – 2006)

Албуми 
 A Triumph for Man (1997, преиздаден 2006 г.)
 Half the World Is Watching Me (2000)
 Frengers (2003)
 And the Glass Handed Kites (2005)
 No More Stories / Are Told Today / I'm Sorry / They Washed Away // No More Stories / The World Is Grey / I'm Tired / Let's Wash Away (2009)

Сингли и клипове

Източници 

 Официален сайт

 
Основани в Дания през 1994 година